Pellejero ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos José Pellejero, uruguayischer Fechter 
 Richard Pellejero (* 1976), uruguayischer Fußballspieler
 Rubén Pellejero (* 1952), spanischer Comic-Zeichner